Sublette kan syfta på:

 William Sublette (1799–1845), amerikansk pälsjägare, trapper och mountain man
 Sublette, Illinois
 Sublette, Kansas

Se även 
 Sublette County